Schafsgraben ist ein Gewässername:

 Schafsgraben (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz in Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schafsgraben (Wolfsseifen), linker Zufluss des Wolfsseifen (zum Ahlbach, zum Mehrbach) auf der Waldgemarkung der Ortsgemeinde Kescheid, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schafgraben